Андрей Кириков:
 Кириков, Андрей Владиславович (род. 1975) — российский предприниматель.
 Кириков, Андрей Павлович (1892—1937) — советский геолог.